«Coming Home» — песня американского рэпера Diddy и его группы Dirty Money, ставшая четвёртым синглом с их дебютного альбома «Last Train to Paris». Песня записана совместно с американской певицей Skylar Grey. Релиз сингла состоялся 21 ноября 2010 года.

Список композиций 
Digital single

UK CD single

Digital download

Germany CD single

Видеоклип 
Премьера видеоклипа состоялась 21 ноября 2010 года на сайте телекомпании «E!». На официальном YouTube-канале группы он имеет на данный момент более 114 миллионов просмотров.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный видеоклип на YouTube

Синглы 2010 года
Песни по алфавиту
Песни 2010 года
Синглы Interscope Records
Песни, написанные Джеем Коулом
Песни, написанные Jay-Z